Пигмалион и Галатея: 
 «Пигмалион и Галатея» — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса (Франция, 1898).
 Пигмалион и Галатея (картина) — множество картин различных художников.
 Пигмалион и Галатея (картина Жерома) — картина 1890 года французского художника Жана-Леона Жерома из собрания Метрополитен-музея.